North American FJ Fury může odkazovat na skupinu stíhacích letounů a stíhacích bombardérů vyráběných firmou North American Aviation pro americké námořnictvo a příbuzných variant souvisejích se strojem F-86 Sabre pro letectvo:

 North American FJ-1 Fury, původní stíhací model s přímým křídlem, vyrobeno 31 strojů. Posloužil jako základ F-86 Sabre se šípovým křídlem. FJ-1 poháněl motor Allison J35-A-2.
 North American FJ-2/-3 Fury, FJ-2 byl poháněný motorem General Electric J47-GE-2. FJ-3 motorem Wright J65-W-4. Šlo o námořní verzi stroje F-86 Sabre; bylo vyrobeno 741 ks.
 North American FJ-4 Fury, podstatně překonstruovaný FJ-3 Fury; vyrobeno 374 ks . FJ-4 byl poháněn motorem Wright J65-W-16A.